Ли́чко — зменшувальна форма від «лице»
 Ли́чко — зменшувальна форма від «лико»
 Ли́чко — розмовна назва вузької поперечної нашивки на погонах

 Личко Іван Петрович (1899—1961) — головний конструктор заводу «Більшовик», учасник Громадянської війни. Мав орден «Знак Пошани», медалі.
 Личко Іван Дмитрович (1882—1937) — український письменник, літературний критик, публіцист.

Українські прізвища